

Antropologia 
 Galla – altro nome degli Oromo, una popolazione etiope

Botanica 
 Galla – in botanica, malformazione dei vegetali provocata da organismi esterni

Letteratura 
 Galla – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso

Onomastica 
 Galla – forma femminile del nome proprio di persona italiano Gallo

Persone 
 Galla – doge veneziano
 Galla – donna della famiglia imperiale di Costantino I
 Galla – imperatrice romana
 Galla, moglie del vescovo Eucherio di Lione
 Galla Placidia – una imperatrice romana, figlia della precedente
 santa Galla – santa romana del VI secolo